URS steht für:
 L'Université Robert Schuman (Strasbourg III), siehe Straßburg#Universitäten und Hochschulen
 URS Corporation, US-amerikanisches Unternehmen für Ingenieurplanung
 URS (Motorradhersteller), Motoren- bzw. Motorradhersteller gegründet von Helmut Fath
 Unternehmensregister-System, eine deutsche Statistik
 Ultrareizstrom, von Helmut Träbert entwickelt
 Sowjetunion  (IOC-Code)
 Ureteroskopie, endoskopisches Verfahren zur Beurteilung des Harnleiters
 User Requirements Specification, auch Nutzeranforderungsspezifikation oder Lastenheft genannt

Urs steht für:
 Urs (Ariège), südfranzösische Gemeinde
 Urs (Vorname), Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Ursina 
 St. Urs
 Ours

Abkürzung